Масуала может означать:

  — ботанический сад в .
  — село на Мадагаскаре.
  — мыс на Мадагаскаре.
 Масуала (национальный парк) — национальный парк на Мадагаскаре.
  — полуостров на Мадагаскаре.
  — род семейства Пальмовые.

См. также 
 Вильчатополосый лемур